Rostraria (borstelworm)
 Rostraria (plant)